Parisine, la police d'écriture de la RATP
 Parisine, un livre de Nestor Roqueplan (1805-1870), publié en 1869 par Pierre-Jules Hetzel (éditeur attitré de Jules Verne). La parisine y est un concentré de Paris, l'essence parisienne.
 On dit strychnine, quinine, nicotine, aniline. Je dis : parisine. (Nestor Roqueplan, Parisine)